Candies (Ка́ндиз, ) — японская идол-группа (трио девушек-идолов). Была образована в 1973 году и была исключительно популярна в 1970-е годы.

У группы было 8 синглов в первой десятке в Японии , , , , , ,  и .

Летом 1977 года, на вершине своей популярности, девушки со знаменитой фразой  объявили, что уходят из музыкального бизнеса.

Прощальный концерт группы состоялся в апреле 1978 года на  в Токио. Он собрал аудиторию из 50000 поклонников.

Несколькими годами позже Ран и Сью вернулись в шоу-бизнес в качестве актрис. Мики вернулась к пению, но опять ушла вскоре после того, как вышла замуж.

21 апреля 2011 года Сью умерла от рака груди. Ей было 55 лет.

Состав 
  (Ран)
  (Сью)
  (Мики)

Дискография 
 См. статью «Candies (group) § Discography» в английском разделе.

См. также 
 Японский идол
 Pink Lady

Примечания

Ссылки 
  (страничка на сайте Sony Music Japan)
 Кавер-версия классической песни группы Candies, исполняет группа Cute — 

Гёрл-группы Японии
Поп-группы Японии
Идол-группы Японии
Трио